Burnwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burnwood (New York)
 Burnwood (Pennsylvania)